Liga I 2007/2008 (ze względów sponsorskich Liga I Bürger) – 
była 2. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 90. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 27 lipca 2007 do 7 maja 2008 rozegrały 34 kolejki meczów.  
Obrońcą tytułu była drużyna Dinamo Bukareszt.
Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna CFR 1907 Cluj kończąc 17-letni okres dominacji klubów pochodzących z Bukaresztu.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2007/2008 - rsssf
 Liga I 2007/2008 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2007-2008 - labtof.ro
 Liga I 2007/2008 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2007 w Rumunii
2008 w Rumunii